Thenay, Indre
 Thenay, Loir-et-Cher